Olympia Theatre (Dublin)
 Olympia (Parijs)
 Olympia Theatre (Cleveland) - voormalig theater in Ohio, Verenigde Staten
 Gordon's Olympia Theatre - voormalig theater in Massachusetts, Verenigde Staten